Gröningen kan syfta på:
Gröningen, Sachsen-Anhalt, småstad i Tyskland, 
Gröningen, Helsingborg en grönyta i Helsingborg, 
Gröningen, Malmö en park i Malmö, 

Gröningen kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gröningen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (40,6 ha)
Lill-Gröningen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (14,7 ha)
Stor-Gröningen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (41,6 ha)
Gröningen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (18,6 ha)
Lill-Gröningen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Stor-Gröningen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (45,3 ha)
Gröningen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (14,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn